Die Premier League 2017/18 war die 26. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 119. Erstligasaison im englischen Fußball. Die Saison begann am 11. August 2017 mit dem Spiel des FC Arsenal gegen Leicester City (4:3) und endete am 13. Mai 2018.

Saisonverlauf 
Bereits nach dem 33. Spieltag – 5 Spieltage vor dem Saisonende – stand Manchester City zum 5. Mal als Meister fest, was gemeinsam mit Manchester United 2001 die bis dahin frühste Meisterschaft der Premier-League-Geschichte bedeutete. Zudem stellte Manchester City mit 100 Punkten einen neuen Premier-League-Rekord auf. Ebenso gewann der Klub den Ligapokal. In der Champions League scheiterten die Citizens am Ligarivalen FC Liverpool im Viertelfinale.

Teilnehmer & Stadien 
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Spielzeit teil. Hierbei verließen die beiden Vorjahres-Aufsteiger Hull City und der FC Middlesbrough die Liga wieder und auch der AFC Sunderland musste nach zehn Spielzeiten im Oberhaus weichen.

Der Erstliga erfahrene Klub von Newcastle United stieg als Meister der EFL Championship direkt auf, ebenso die Mannschaft von Brighton & Hove Albion, welche ihre erst dritte Saison in der höchsten Liga spielte (vorher zwei in der ehemaligen First Division). Der dritte Neuling, Huddersfield Town, setzte sich im Finale der Play-offs gegen den FC Reading durch.

Statistiken

Abschlusstabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Höchstwerte der Saison 
Allzeit-Rekorde
 Die längste Serie an Spielen ohne Niederlage (22) erreichte Manchester City.
 Den Siegesrekord stellte Manchester City mit 32 Siegen ein.
 Den Punkterekord stellte Manchester City mit 100 Punkten ein.
 Den Torrekord für Mannschaften stellte Manchester City mit 106 Treffern ein.
Saison-Rekorde
 Der höchste Sieg sowie das torreichste Spiel war das 7:2 von Manchester City gegen Stoke City am 14. Oktober 2017.
 Die meisten Tore (39) im Kalenderjahr 2017 erzielte Harry Kane (Tottenham Hotspur).
 Mohamed Salah wurde mit 32 Treffern der drittbeste Torschützenkönig einer Premier League Spielzeit.
 Das am besten besuchte Spiel war mit 83.222 Zuschauern die Partie von Tottenham Hotspur gegen den FC Arsenal am 10. Februar 2018.
 Der Torhüter mit den meisten absolvierten Spielen ohne Gegentor (18) ist David de Gea (Manchester United).
 Die meisten gelben Karten (73) erhielten Spieler von West Ham United und West Bromwich Albion, die meisten roten (5) Spieler von Leicester City.

Zuschauertabelle 
Die Zuschauertabelle zeigt die besuchten Heimspiele an. Die Reihenfolge ist nach dem Zuschauerschnitt sortiert.

Die Meistermannschaft von Manchester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2017/18. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Trainerwechsel 

(Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten)

Weblinks 
 premierleague.com: The Official Website of the Premier League (englisch)
 English Football League Tables
 England 2017-18 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2017/18
Fußballsaison 2017/18